Glod este un toponim românesc, care se poate referi la:

Localități din România

Localitate din Muntenia 
 Glod, Prahova
 Glod, Dâmbovița

Localitate din Transilvania 
 Glod (, Alba
 Glod (), Maramureș
 Glod (), Sălaj

Vezi și 
 Glodeni
 Glodeanu
 Raionul Glodeni

Toponime românești